Le psaume 54 peut désigner :
 le psaume 54 (53) : psaume 54 selon la numérotation hébraïque, psaume 53 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 55 (54) : psaume 55 selon la numérotation hébraïque, psaume 54 selon la numérotation grecque.